Orquestra Sinfônica Evergreen
Evergreen (álbum)

Localidades

Evergreen (Alabama)
Evergreen (Colorado)
Evergreen (Luisiana)
Evergreen (Montana)
Evergreen (Wisconsin)
Evergreen (Washington)
Ou ainda:
Evergreen Park
Evergreen Terrace

Desambiguação